Cet article présente diverses informations sur l'édition 1987 du concours Miss Canada.

Résultats 

Concours de beauté en 1987
1987 au Canada
Miss Canada